Asier Garitano Aguirrezabal, (Bergara, Guipúscoa, 6 de desembre de 1969), entrenador i exjugador de futbol basc.
 Ander Garitano Urquizu, (Derio, 26 de febrer de 1969), futbolista i entrenador de futbol basc, oncle del també futbolista, Gaizka Garitano.
 Gaizka Garitano Aguirre, (Bilbao, 9 de juliol de 1975), exfutbolista basc, nebot del també futbolista Ander Garitano.
 Martín Garitano Larrañaga, (Bergara, Guipúscoa, 4 de agosto de 1963), polític basc.